Krishnanagar bezeichnet:

 Krishnanagar (Indien), Stadt im indischen Bundesstaat Westbengalen
 Krishnanagar (Nepal), Stadt im Distrikt Kapilbastu in Nepal